Спікливість глинистих порід
 Спікливість вугілля